

Pessoas
José Gonçalves (militar)
José Gonçalves (político)
José Gonçalves (ciclista)
José Gonçalves Costa
José Gonçalves Fontes
José Gonçalves da Cruz Viva
José Gonçalves da Silva
José Gonçalves de Minas
José Gonçalves de Morais
José Gonçalves de Oliveira Roxo

Desambiguações de antropônimos